Krajowa Rada Sądownictwa
 Krajowa Rada Spółdzielcza
 Krajowy Rejestr Sądowy